Gitter har flere specialiserede betydninger:
Gitter (net)
Kængurugitter
Diffraktionsgitter
Styregitter (elektrode)
Gitter (ordning) I matematik en ordnet mængde som har nogle særlige egenskaber.

Se også
Espalier
Rist
Net